Die Politik der kleinen Schritte respektive der graduelle Wandel bezeichnet:

 die Politik Otto von Bismarcks („Politik der Geduld, der kleinen Schritte und des Abwartens“)
 Willy Brandts und Egon Bahrs herausgebrachten Leitgedanken zur Ostpolitik im Kalten Krieg
 eine von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn ihrer Amtszeit im Jahre 2005 verwendete Parole, mit der sie das Leitbild ihrer Politik etikettiert

Siehe auch:
 Politik der ruhigen Hand